Пьявицы:

 Пьявицы () — род жуков-листоедов из подсемейства трещалок.
 Пьявицы () — род жуков-листоедов из подсемейства трещалок